Александр Нильссон:
* Нильссон, Александр (род. 1990) — шведский футболист.
 Нильссон, Александр (род. 1992) — шведский футболист.
 Нильссон, Александр (род. 1997) — шведский футболист.